John McEnery ist der Name folgender Personen:

* John McEnery (Politiker) (1833–1891), US-amerikanischer Politiker (Louisiana)
 John McEnery (Schauspieler) (1943–2019), englischer Schauspieler
 John W. McEnery (1925–2021), US-amerikanischer Generalleutnant